Бачко Душаново (мађарски: -{Zentaörs}-) је насеље у Србији у граду Суботици у Севернобачком округу. Према попису из 2011. било је 627 становника.

Овде се налази Штала у Бачком Душанову.

Демографија 
У насељу Бачко Душаново живи 588 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 40,2 година (39,3 код мушкараца и 41,1 код жена). У насељу има 286 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,59.

Становништво у овом насељу веома је нехомогено, а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Напомене 
→ * — Подаци за површину и густину насељености дати су збирно за катастарску општину Чантавир, на којој се налазе два насеља, Бачко Душаново и Чантавир.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Војводини
Википројект географија/Насеља у Србији
Град Суботица
Насеља и месне заједнице Суботице